Charnay (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Charnay (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy